

Toponyme 

 Aalst, en français Alost, une ville et commune de la Flandre-Orientale ;
 Aalst, en français Alost, un village et section de la commune de Saint-Trond en Limbourg belge ;

 Aalst, un village de la commune de Waalre, dans le Brabant-Septentrional ;
 Aalst, un village de la commune de Zaltbommel, dans le Gueldre ;
 Aalst, un hameau et polder de la commune de Buren, dans le Gueldre.

Patronyme 
 Wil van der Aalst (1966-), informaticien néerlandais